Příjmení Felder nese více různých osobností:

 Cajetan Felder (1814–1894) – rakouský právník, liberální politik a entomolog
 Don Felder (* 1947) – americký kytarista a zpěvák
 Rudolf Felder (1842–1871) – rakouský právník a entomolog
 Wilton Felder (1940–2015) – americký saxofonista a baskytarista